Караискакис () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Караискакис, Георгиос (1782—1827) — вождь греческих повстанцев 1820-х годов.
 Караискакис, Спиридон (1826—1899) — греческий генерал-майор и политик второй половины XIX века.

Другое 
 Караискакис — стадион в городе Пирей в Греции.